Para pisarzy tworzących książki podróżnicze:
 Alina Centkiewicz
 Czesław Centkiewicz